Şabḩā är en kommunhuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Mafraq, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Amman. Şabḩā ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Şabḩā är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Şabḩā. Runt Şabḩā är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Şabḩā är det största samhället i trakten. Trakten runt Şabḩā är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mafraq (guvernement)